Novafabricia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Fitzhugh 1990. Enligt Catalogue of Life ingår Novafabricia i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Novafabricia